Jean Louvet (1370-1440), seigneur d'Eygalières ;
 Jean Louvet (1934-2015), écrivain et dramaturge belge.